Sonnet ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Sonnet (* 1985), polnisches Fotomodell
 Frederic Sonnet (* 1971), belgischer Tischtennisspieler
 Hermann Sonnet (1881–1936), deutscher Komponist und Chorleiter 

Siehe auch:

 Sonett
 Sonnette